Grenadier – manga e anime giapponese
Grenadier Models – società statunitense che produce miniature
Larry Grenadier – contrabbassista statunitense di genere jazz
Grenadier – nome commerciale dei pesci della famiglia Macrouridae